Ndebeles, ètnia de l'Àfrica Meridional
Ndebeles del nord, coneguts també com a matabeles
Ndebeles del sud, branca ndebele de Sud-àfrica.
 Ndebele (bantustan)